Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Hank Pfister 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Davis (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Brad Gilbert (campione)
 Libor Pimek (semifinali)

 Tim Gullikson (secondo turno)
 Mike Bauer (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Tom Gullikson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1984